Bernhardt ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Für Varianten und Bedeutung, siehe Bernhard (Familienname).

Namensträger

A 
 Adelheid Bernhardt (1854–1915), deutsche Schriftstellerin, Schauspielerin und Regisseurin
 Alexandra Bernhardt (* 1974), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Verlegerin
 Anne-Julchen Bernhardt (* 1971), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Arthur Henrique Bernhardt (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 August Bernhardt (1831–1879), preußischer Oberforstmeister und Direktor der Forstakademie Hann. Münden
 Auguste Bernhardt (1825–1860), deutsche Theaterschauspielerin

C 
 Carl-Johan Bernhardt (um 1946–2016),  schwedischer Tischtennisspieler

 Christoph Bernhardt (* 1957), deutscher Stadt- und Umwelthistoriker
 Claire Bernhardt (1860–1909), deutsche Schriftstellerin
 Clyde Bernhardt (1905–1986), US-amerikanischer Jazz-Posaunist und Bandleader
 Curtis Bernhardt (1899–1981), deutsch-US-amerikanischer Regisseur

D 
 
 David Bernhardt (* 1969), US-amerikanischer Jurist und Lobbyist

E 
 Edgar Bernhardt (* 1986), kirgisischer Fußballspieler
 Edmond Bernhardt (1885–1976), österreichischer Sportler
 Emanuel Bernhardt (1821–1892), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Emil Bernhardt (* 1979), norwegischer Komponist
 Emilie Bernhardt (* 2002), deutsche Fußballspielerin
 Ernst Bernhardt (Pädagoge) (1782–1831), deutscher Pädagoge, Regierungs- und Schulrat 
 Ernst Bernhardt (Maler) (1881–1940), deutscher Maler, Zeichenlehrer und Art-brut-Künstler; NS-Opfer (Aktion T4)

F 

 Frank Bernhardt (* 1969), deutscher Fußballtrainer
 Franz-Alexander Bernhardt (* 1951), deutscher Landespolitiker (Hamburg) (CDU)
 Friederike Bernhardt (* 1986), deutsche Komponistin und Pianistin

G 
 Georg Bernhardt (1892–1964), deutscher Schachkomponist
 Gustav Bernhardt (1900–1969), Architekt, Bauunternehmer und Abgeordneter

H 
 Hannelore Bernhardt (* 1935), deutsche Mathematikerin und Wissenschaftshistorikerin
 Hanns Bernhardt (1916–nach 1975), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Hans Bernhardt (1906–1940), deutscher Bahnradsportler
 Hans Müller-Bernhardt (1887–nach 1950), deutscher Ingenieur und Politiker, MdL Sachsen
 Heinrich Bernhardt (* 1945), deutscher Polizist

 Helene Bernhardt (1873–nach 1908), deutsche Schriftstellerin
 Hermann Bernhardt (1897–nach 1942), deutscher Internist
 Horst Bernhardt (* 1951), deutscher Bobfahrer

J 
 Jacqueline Bernhardt (* 1977), deutsche Landespolitikerin (Die Linke)
 Johann Christian Bernhardt (1710–1758), deutscher Arzt und Chemiker
 Johannes Bernhardt (1897–1980), Generalvertreter von Mannesmann in Spanisch-Marokko
 Josef Bernhardt (* 1960), österreichischer Künstler
 Joseph Bernhardt (1805–1885), deutscher Porträtmaler
 Jürgen Bernhardt (* 1938), deutscher Physiker und Strahlenschutzexperte

K 
 Karl Bernhardt (1878–1960), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 
 Klaus Bernhardt (Journalist) (1929–1989), deutscher Journalist
 Klaus Bernhardt (* 1968), deutschsprachiger Therapeut und Sachbuchautor
 Klaus Bernhardt (Radsportler), deutscher Radrennfahrer

L 
 Ludwig Bernhardt (um 1865–nach 1902), Opernsänger

M 
 Margit Bernhardt (1897–nach 1928), deutsche Eiskunstläuferin
 Marianne Bernhardt (1940–2022), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin und Schauspiellehrerin
 Markus Bernhardt (* 1959), deutscher Geschichtsdidaktiker

 Max Bernhardt (1906–1979), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher 
 Melvin Bernhardt (1931–2015), US-amerikanischer Theater- und Fernsehregisseur

O 
 Oliver Bernhardt (* 1976), deutscher Eishockeyspieler
 Oskar Ernst Bernhardt (1875–1941; Abd-ru-shin), deutscher Gründer der Gralsbewegung
 Otto Bernhardt (1942–2021), deutscher Politiker (CDU)

P 
 Patrick Bernhardt (* 1951), französischer Fußballtorwart
 
 Peter Bernhardt (* 1952), US-amerikanischer Botaniker

R 
 Rainer Bernhardt (* 1942), deutscher Althistoriker
 Reinhold Bernhardt (* 1957), deutscher Theologe
 Rita Bernhardt (* 1951), deutsche Biochemikerin
 Rolf Bernhardt (* 1951), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Rüdiger Bernhardt (* 1940), deutscher Germanist, Publizist und Autor

S 
 Sarah Bernhardt (1844–1923), französische Schauspielerin

T 
 Theodor Bernhardt (1844–1919), deutscher Violoncellist
 Thomas Bernhardt (* 1955), deutscher Grafiker, Heimatforscher und Autor

U 
 Ulrich Bernhardt (* 1942), deutscher Medienkünstler

V 
 Vipa Bernhardt (* 1982), deutsche Schwimmsportlerin

W 
 Walter Bernhardt (* 1936), deutscher Historiker und Archivar
 Warren Bernhardt (1938–2022), US-amerikanischer Pianist des Modern Jazz
 Wilfried Bernhardt (* 1954), deutscher Politiker, Staatssekretär in Sachsen
 Wilhelm Bernhardt (Pädagoge) (?–1846), deutscher Pädagoge
 Wilhelm Bernhardt (Unternehmer) (1891 oder 1908–nach 1971), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Willi Bernhardt (1928–2020), deutscher Unternehmer und Funktionär im Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

Siehe auch 
 Bernhardt (Familie)
 Bernhardt-Formel, eine Formel zur Berechnung des normalen Körpergewichts, benannt nach Martin Bernhardt
 Bernhardtsche Walze, ein Teil einer besonderen Sonnenuhr, benannt nach Martin Bernhardt 
 Bernhard (Familienname)
 Bernhard (Vorname)
 Sankt Bernhardt

Familienname